Die Liste Wuppertaler Persönlichkeiten mit der Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes zeigt eine chronologische Listung der Wuppertaler Persönlichkeiten die den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (auch bekannt als Bundesverdienstkreuz) verliehen bekommen haben. Der Verdienstorden wird in mehreren Stufen verliehen: Großkreuz, Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, Großes Verdienstkreuz mit Stern, Großes Verdienstkreuz, Verdienstkreuz 1. Klasse, Verdienstkreuz am Bande und die Verdienstmedaille.

Die Liste ist lückenhaft und soll stetig ergänzt und erweitert werden.

Einzelnachweise 

!
Liste (Träger des Bundesverdienstkreuzes)